

Persone
 Jimmy Crabtree – calciatore inglese
 Michael Crabtree – giocatore di football americano statunitense
 Tom Crabtree – giocatore di football americano statunitense
 W. Crabtree – calciatore inglese

Altro
 4137 Crabtree – asteroide della fascia principale
 Crabtree – comune del Canada
 Crabtree – località statunitense in Pennsylvania
 Effetto Crabtree – fenomeno di diminuzione notevole o totale del consumo di ossigeno da parte di alcuni tessuti o microrganismi